Blessed in Sin est un groupe de black metal français, originaire de Toulon, dans le Var.

Biographie 
Blessed in Sin est formé en 1993 par Black Christ et Overlord Nasty Metatheos à Toulon, dans le Var, et Hyères. Auparavant Black Christ faisait partie d'un autre groupe appelé Bloody Ritual formé en 1990 par Overlord Nasty

En 1994, le duo publie de nombreuses démos. En 1995, le groupe enregistre un live intitulé A Tribute to Euronymous dédié à l'artiste homonyme. , explique Overlord Nasty Metatheos. Après de nouvelles compositions, le duo fondateur, secondé par un nouveau guitariste et un nouveau batteur, publie son premier album studio intitulé Melancholia entre 1999 et 2000 via le label A.M.I. Productions. 

En 2013, Blessed in Sin publie son troisième album, Eritis sicut dii.
En 2014, le groupe réédite ses deux premiers albums  par Those Opposed Records.

Membres

Membres actuels 
 Overlord Nasty Metatheos - chant
 Black Christ - guitare
 Totengrâber - batterie
 Damien - guitare
 Yokai - basse

Discographie

Albums studio 
 2000 : Melancholia 
 2001 : Par le sang du Christ
 2013 : Eritis sicut dii

Démos 
 1994 : For the Dark Victory
 1994 : Unholy y Rehearsal 1994
 1995 : Tribute to Euronymous
 1995 : Black Metal Holocaust
 1996 : Odes Obscures

EP 
 2004 : Honor the anus of Mary

Split 
 2001 : Gathered under the banner of Concilium (avec Kristallnacht et Seigneur Voland)

Faits divers 
Blessed in Sin et Kristallnacht en 1996 avec la profanation de la tombe d'une catholique, Yvonne Foin, affaire qui a mené ses protagonistes en prison.

Notes et références

Liens externes 
 obscure-abhorrence.com/, label du groupe
 

Groupe français de black metal
Groupe musical de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Groupe musical français des années 1990
Groupe musical français des années 2000
Groupe musical formé en 1993